Dagmar Kersten – ex ginnasta tedesca
 Felix Kersten – fisioterapista finlandese
 Sam Kersten – calciatore olandese